La Universitat de Stanford (Leland Stanford Junior University) és una universitat privada situada a Stanford (Califòrnia), considerada com una de les més prestigioses dels Estats Units i del món. També és la més selectiva en admissions i és la més ben valorada dels Estats Units en diverses enquestes i mesures.

Stanford fou fundada el 1885 per Leland Stanford, antic governador i senador de Califòrnia i magnat dels ferrocarrils, i la seva dona, Jane Lathrop Stanford, en record del seu únic fill, Leland Stanford, Jr., que havia mort als 15 anys de febre tifoide l'any abans. Stanford es va inaugurar l'1 d'octubre de 1891  com a institució mixta i no religiosa. La matrícula va ser gratuïta fins al 1920.  La universitat va tenir problemes econòmics després de la mort de Leland Stanford el 1893, i després de la devastació provocada pel terratrèmol de San Francisco de 1906. Després de la Segona Guerra Mundial, el prebost Frederick Terman va promoure l'esperit emprenedor dels professors i els alumnes per construir una indústria local auto-suficient al que més endavant s'acabaria coneixent com a Silicon Valley. El 1970, Stanford ja tenia un accelerador de partícules, i un dels quatre nodes originals de l'ARPANET (la precursora d'Internet).

Està localitzada a uns 56 km al sud-est de San Francisco, en terrenys del Comtat de Santa Clara contigus a la ciutat de Palo Alto. La universitat es troba per tant en el cor geogràfic i històric de Silicon Valley. Els departaments acadèmics de la universitat estan organitzats en set escoles. El campus, de 3.310 ha, és un dels més grans dels Estats Units. La Universitat és una de les institucions que recapten més diners del país, arribant a superar els mil milions de dòlars l'any 2012. El cost de l'educació és molt alt, però el gran patrimoni de la Universitat li permet d'oferir beques molt generoses, anunciant el 2015 que els estudiants amb ingressos familiars per sota dels 125.000 dòlars anual no haurien de pagar la matrícula.

Professors i alumnes de Stanford han fundat moltes empreses, com Google, Hewlett-Packard, Nike, Sun Microsystems i Yahoo!; les empreses fundades per exalumnes de Stanford generen més de 2,7 bilions de dòlars en volum de negoci anual, l'equivalent a la desena economia mundial. Cinquanta-nou premis Nobel han estat relacionats amb la Universitat, i és l'alma mater de 30 mil-milionaris vius i 17 astronautes. Stanford ha produït 18 premis Turing. El 2015, 21 professors en actiu de Stanford tenien el premi Nobel.

Professors i alumnes destacats 
 John Steinbeck
 Joan Ramon Resina
 Robert Edgar Allardice (1862-1928), primer professor de matemàtiques
 Hans Blichfeldt (1873-1945), matemàtic

Vegeu també 
 Stanford Torus
 Institut Hoover

Referències